Mikko Sakari Koivu, född 12 mars 1983, i Åbo, Finland, är en finländsk före detta professionell ishockeyspelare som sist spelade för Columbus Blue Jackets i NHL.
Han spelade tidigare på NHL-nivå för Minnesota Wild. Koivu valdes av Minnesota som 6:e spelare totalt i 2001 års NHL-draft.

Innan tiden i NHL spelade han i TPS i FM-ligan. Koivu var med i OS i Turin 2006 men åstadkom inga poäng under sina åtta matcher. Under VM i Moskva 2007 var han Finlands bäste tekare. Hans position är centerforward.

Koivu var lagkapten i VM 2011 där Finland tog guld.

Privatliv 
Mikko Koivu är yngre bror till Saku Koivu som även han har spelat i NHL tidigare.

Statistik

Referenser

Externa länkar
 Mikko Koivu nhl.com
 Mikko Koivu Hockey-Reference.com
 Mikko Koivu hhof.com

Födda 1983
Finländska ishockeyspelare
Spelare i Houston Aeros (1994–2013)
Spelare i Minnesota Wild
Spelare i HC TPS
Män
Levande personer
Världsmästare i ishockey
Idrottare från Åbo
Finländska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010
Finländska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 2006
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2006
Spelare valda i NHL Entry Draft 2001
Lagkaptener i Minnesota Wild
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Spelare valda av Minnesota Wild i NHL Entry Draft
Spelare i Columbus Blue Jackets